Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2000 года — 59-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала 

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2000
 Первая лига Латвии по футболу 2000
 Вторая лига Латвии по футболу 2000

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

2000
Футбол в Латвии в 2000 году